«Турне»: «Турне» () — французский кинофильм 2010 года, реж. Матьё Амальрик.
 «Турне» () — сербский кинофильм 2008 года, реж. Горан Маркович.
 «Турне» () — израильская короткометражная комедия 2008 года, реж. Гур Бентвич.
 «Турне» () — итальянский кинофильм 1990 года, реж. Габриэле Сальваторес.
 «Турне миллионера» () — американский триллер 2012 года, реж. Инон Шампанье.